Праско́вья Салтыко́ва: Салтыкова, Прасковья Ивановна (урождённая Мятлева; 1772—1859) — фрейлина и статс-дама двора, славившаяся своим богатством.
 Салтыкова, Прасковья Фёдоровна (1664—1723) — русская царица, супруга царя Ивана V, мать императрицы Анны Иоанновны.
 Салтыкова, Прасковья Юрьевна (урождённая Трубецкая; 1704—1767) — статс-дама Русского императорского двора.